GS steht als Abkürzung für:

 Galatasaray Istanbul, türkischer Fußballverein
 GameStar, Computerspiele-Magazin
 Ganzsäule, in der Außenwerbung eine komplett mit einem Motiv belegte Litfaßsäule
 Gaudium et spes („Freude und Hoffnung“), die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils
 Gedächtnisschrift, vgl. auch Festschrift
 General Synth, MIDI-Standardvariante vom Hersteller Roland
 Geprüfte Sicherheit, nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
 Germania Sacra, Projekt zur Erforschung der deutschen Kirchengeschichte
 Geschirrspülmaschine bei Reparaturvorgängen (Fachabkürzung)
 Gesellschaft für Strahlenschutz, internationale Fachgesellschaft
 Ghostscript, Software zum Betrachten und Drucken von PS- und PDF-Dateien
 Gibanje Svoboda (Freiheitsbewegung), slowenische Partei
 Girosammelverwahrung (GS-Verwahrung), siehe Wertpapierdepot
 Gleichstrom, elektrischer Strom mit sich nicht ändernder Richtung und Stärke
 Global Share, global handelbare Aktie, siehe Global registrierte Aktie
 Glutamat-Ammonium-Ligase, Enzym, welches Glutamat zu Glutamin umwandelt
 Golden Shower, Sexualpraktik, siehe Urophilie
 Golden Sun, Videospiel von Nintendo und Camelot
 Goldman Sachs, Investmentbank
 Großer Senat jeweils der oberen Gerichtshöfe der Bundesrepublik Deutschland
 Ground Speed, siehe Geschwindigkeit über Grund
 Group Separator, siehe American Standard Code for Information Interchange #Zusammensetzung
 Grundschule im pädagogischen Sprachgebrauch
 Gutschrift im finanziellen Kontext
 Die fröhliche Wissenschaft (la gaya scienza), ein Werk von Friedrich Nietzsche
 Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln, nach dem Ländercode der ISO 3166
 Westsahara nach dem ICAO-Code

Fahrzeughersteller und -modelle:
 GS Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 BMW GS, Motorrad-Modelle des Herstellers BMW mit Eignung für Gelände und Straße
 Chrysler GS, PKW-Modell der 1980er und 90er Jahre, siehe Dodge Daytona
 Citroën GS, PKW-Modell des Herstellers Citroën
 Geely GS, PKW-Modell des Herstellers Geely
 Lexus GS, PKW-Modell des Herstellers Lexus
 MG GS, PKW-Modell des Herstellers SAIC Motor
 Suzuki GS, Motorrad-Baureihe des Herstellers Suzuki

GS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Goslar
 Großbritannien: Brighton
 Kroatien: Gospić
 Österreich: Bezirk Güssing
 Polen: kreisfreie Stadt Słupsk

GS steht für Gesetz-Sammlung:
 frankfGS: Frankfurter Gesetzsammlung (amtlich: Gesetz- und Statuten-Sammlung der freien Stadt Frankfurt)
 kurhessGS: Sammlung von Gesetzen, Verordnungen, Ausschreiben und anderen allgemeinen Verfügungen für Kurhessen (amtlich: kurhessische Gesetz-Sammlung)
 preußGS: Preußische Gesetzessammlung (amtlich: Preußische Gesetzsammlung)

G/S steht für:
 Glideslope, Gleitpfad in der Luftfahrt, siehe Instrumentenlandesystem #Gleitwegsender

Gs steht für:
 Gauß (Einheit), veraltete Maßeinheit für die magnetische Flussdichte bzw. Feldstärke

gs steht für:
 Guineas, Goldmünze in Großbritannien des 18. und 19. Jahrhunderts und inoffizielle Wertreferenz

.gs steht für:
 .gs, die Top-Level-Domain von Südgeorgien und den Südlichen Sandwichinseln

Abkürzung